Octava edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 48 equipos pertenecientes a 25 federaciones nacionales distintas.

La final se disputó entre el Barcelona y la Real Zaragoza a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto blaugrana por un resultado global de 4-3.

Primera ronda

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1965
Fútbol en 1966
Historia del Fútbol Club Barcelona
Historia del fútbol de España